Santiago hace referencia a varios artículos:

 Santiago, nombre masculino de persona equivalente a Jacobo.

Lugares 

 Santiago (Paraguay), ciudad y municipio del departamento de Misiones, Paraguay.
 Distrito de Santiago, página de desambiguación.
 Río Santiago, página de desambiguación.
 Santiago Atitlán, municipio del departamento de Sololá, Guatemala.
 Santiago de Puringla, municipio del departamento de La Paz, Honduras.
 Santiago Vázquez (Montevideo), municipio del departamento de Montevideo, Uruguay.

Argentina 

 Santiago del Estero (ciudad), capital de la provincia homónima.
 Santiago de Liniers (Misiones); localidad y municipio de la provincia de Misiones.
 Provincia de Santiago del Estero, en el centro norte del país.

Bolivia 

 Santiago de Andamarca,  municipio de la provincia de Sud Carangas, departamento de Oruro.
 Santiago de Chiquitos, localidad del municipio de Roboré, provincia de Chiquitos, departamento de Santa Cruz.
 Santiago de Collana, localidad del municipio de Mecapaca, departamento de La Paz.
 Santiago de Huari, municipio de la provincia de Sebastián Pagador, departamento de Oruro.
 Santiago de Huata, municipio de la provincia de Omasuyos, departamento de La Paz.
 Santiago de Macha, localidad del municipio de Colquechaca, provincia de Chayanta, departamento de Potosí.
 Santiago de Machaca, municipio de la provincia del General José Manuel Pando, departamento de La Paz.

Brasil 
 Santiago (Río Grande del Sur), municipio del estado de Río Grande del Sur.
 São Tiago (Minas Gerais), municipio del estado de Minas Gerais.
 Santiago do Iguape, villa del municipio de Cachoeira, estado de Bahia.

Cabo Verde 

 Isla de Santiago.
 Ribeira Grande de Santiago, ciudad y municipio.
 Santiago Maior (Cabo Verde), freguesia del municipio de Santa Cruz.

Chile 

 Santiago (comuna), comuna de la conurbación de Santiago, donde se encuentran la Plaza de Armas, el Palacio de La Moneda y la Intendencia Metropolitana.
 Antigua provincia de Santiago, la provincia de Santiago que rigió hasta antes de la regionalización.
 Cuenca de Santiago, cuenca donde se emplaza la ciudad de Santiago.
 Santiago de Chile, ciudad capital del país.
 Provincia de Santiago, una de las seis provincias de la Región Metropolitana de Santiago, que alberga a la mayoría de la población del país.
 Región Metropolitana de Santiago, región del país.

Colombia 

 Santiago (Antioquia), corregimiento del municipio de Santo Domingo, departamento de Antioquia.
 Santiago (Norte de Santander), municipio del departamento de Norte de Santander.
 Santiago (Putumayo), municipio del departamento del Putumayo

Costa Rica 

 Santiago de Palmares, distrito del cantón de Palmares, en la provincia de Alajuela.
 Santiago de Paraíso, distrito del cantón de Paraíso, en la provincia de Cartago.
 Santiago de Puriscal, distrito del cantón de Puriscal, en la provincia de San José.
 Santiago de San Rafael, distrito del cantón de San Rafael, en la provincia de Heredia.
 Santiago de San Ramón, distrito del cantón de San Ramón, en la provincia de Alajuela.

Cuba 

 Santiago de Cuba, ciudad de la Provincia de Santiago de Cuba.
 Santiago de las Vegas, ciudad y municipio de la Provincia de La Habana.
 Provincia de Santiago de Cuba.

Ecuador 

 Santiago (Ecuador), localidad de la provincia de Morona Santiago.
 Cantón Santiago de Méndez, provincia de Morona Santiago.

España 

 Santiago (Cartes), localidad del municipio de Cartes, Cantabria.
 Santiago (Medio Cudeyo), localidad del municipio de Medio Cudeyo, Cantabria.
 Santiago (Valle de Achondo), localidad del municipio de Valle de Achondo, Vizcaya.
 Castellar de Santiago, municipio de la provincia de Ciudad Real.
 Cuadro Santiago, localidad del municipio de Benicasim, provincia de Castellón.
 La Nava de Santiago, municipio de la provincia de Badajoz.
 Santiago de la Puebla, municipio de la provincia de Salamanca.
 Santiago de la Requejada, localidad del municipio de Rosinos de la Requejada, provincia de Zamora.
 Santiago del Arroyo, localidad del municipio de San Miguel del Arroyo, provincia de Valladolid.
 Santiago del Val, localidad del municipio de Santoyo, provincia de Palencia.
 Santiago de Mora, localidad del municipio de Tobarra, provincia de Albacete.
 Valdesantiago, localidad del municipio de Villagonzalo de Tormes, provincia de Salamanca.
 Villarrubia de Santiago, municipio de la provincia de Toledo.

Provincia de Ávila 

 Santiago de Aravalle, localidad del municipio de Puerto Castilla.
 Santiago del Collado, municipio.
 Santiago del Tormes, municipio.

Provincia de Burgos 

 Santiago (Valle de Mena), localidad del municipio de Valle de Mena.
 Santiago (Villadiego), localidad del municipio de Villadiego.
 Santiago de Tudela, localidad del municipio de Valle de Mena.

Provincia de Cáceres 

 Salvatierra de Santiago, municipio.
 Santiago de Alcántara, municipio.
 Santiago del Campo, municipio.

Provincia de Cuenca 

 Horcajo de Santiago, municipio.
 Pozorrubio de Santiago, municipio.
 Villamayor de Santiago, municipio.

Provincia de Jaén 

 Santiago de Calatrava, municipio.
 Santiago de la Espada, localidad del municipio de Santiago-Pontones.
 Santiago-Pontones, municipio.

Provincia de León 

 El Villar de Santiago, localidad del municipio de Villablino.
 Peñalba de Santiago, localidad del municipio de Ponferrada.
 Santiago de la Valduerna, localidad del municipio de La Bañeza.
 Santiago de las Villas, localidad del municipio de Carrocera.
 Santiago del Molinillo, localidad del municipio de Las Omañas.
 Santiago Millas, municipio.

Región de Murcia 

 Santiago (Lorca), localidad del municipio de Lorca.
 Barriada Santiago, localidad del municipio de Cartagena.
 Barriada de Santiago, localidad del municipio de Cartagena.
 Lo Santiago, localidad del municipio de Murcia.
 Santiago de la Ribera, localidad del municipio de San Javier.
 Santiago el Mayor (Murcia), localidad del municipio de Murcia.
 Santiago y Zaraíche, localidad del municipio de Murcia.

Provincia de Santa Cruz de Tenerife 

 Barranco de Santiago (San Sebastián de la Gomera), localidad del municipio de San Sebastián de la Gomera, isla de La Gomera.
 Barranco de Santiago o Guarimiar, localidad del municipio de Alajeró, isla de La Gomera.
 Playa de Santiago (Alajeró), localidad del municipio de Alajeró, Isla de La Gomera.
 Laguna de Santiago, localidad del municipio de San Sebastián de la Gomera, isla de La Gomera.
 Puerto de Santiago (Santiago del Teide), localidad del municipio de Santiago del Teide, isla de Tenerife.
 Santiago del Teide, municipio de la isla de Tenerife.

Galicia 

Archidiócesis de Santiago de Compostela.Comarca de Santiago.
Santiago de Compostela, capital de Galicia.

Parroquias 

Santiago da Rabeda, parroquia del municipio de Taboadela.
Santiago das Caldas, parroquia del municipio de Orense.
Santiago de Acevo, parroquia del municipio de Ribera de Piquín.
Santiago de Arriba, parroquia del municipio de Chantada.
Santiago de Covelo, lugar y parroquia del municipio de Covelo.
Santiago de Gaioso, parroquia del municipio de Otero de Rey.
Santiago de Mondoñedo, parroquia del municipio de Mondoñedo.
Santiago de Ois, parroquia del municipio de Coirós.
Santiago de Ribarteme, parroquia del municipio de Las Nieves.
Santiago do Deán, parroquia del municipio de La Puebla del Caramiñal.

Lugares 

Santiago (Calvos de Randín), lugar de la parroquia de Rubiás dos Mixtos, municipio de Calvos de Randín.
Santiago (Fene), lugar de la parroquia de Barallobre, municipio de Fene.
Santiago (Ribera de Piquín), lugar de la parroquia de Santiago de Acevo, municipio de Ribera de Piquín.
Santiago (Villalba), lugar de la parroquia de Santaballa, municipio de Villalba.
Santiago (Villamartín de Valdeorras), lugar de la parroquia de Valencia del Sil, municipio de Villamartín de Valdeorras.
O Cruceiro de Santiago, lugar de la parroquia de Godos, municipio de Caldas de Reyes.
Santiago da Medorra, lugar de la parroquia de La Medorra, municipio de Montederramo.
O Vilar de Santiago, lugar de la parroquia de La Muxueira, municipio de Riotorto.

El Salvador 
 Santiago de María, municipio del departamento de Usulután.
 Santiago de la Frontera, municipio del departamento de Santa Ana.
 Santiago Nonualco, municipio del departamento de La Paz.
 Santiago Texacuangos, municipio del departamento de San Salvador.

Filipinas 
 Santiago (Agusan), en la provincia Agusan del Norte.
 Santiago (Caraga), barrio del municipio de Caraga de Mati, provincia de Dávao Oriental;
 Santiago (Ilocos), ciudad de la provincia Ilocos Sur;
 Santiago (Isabela), ciudad de la provincia de Isabela.

México 
 Municipio de Santiago (Nuevo León)
 Santiago Ixcuintla (municipio), Nayarit.
 Santiago Matatlán (municipio), Oaxaca.
 Santiago de Anaya (municipio), Hidalgo.
 Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, municipio del estado de Hidalgo.
 Valle de Santiago, municipio del estado de Guanajuato.
 Santiago de Querétaro, capital del estado de Querétaro.

Localidades
 Santiago (Nuevo León), ciudad cabecera del municipio homónimo.
 Santiago (Colima), delegación del municipio de Manzanillo.
 Santiago (Baja California Sur), localidad del municipio de Los Cabos.
 Santiago Ihuitlán Plumas, localidad del estado de Oaxaca.
 Santiago Ixcuintla, ciudad del estado de Nayarit, cabecera del municipio anterior.
 Santiago Jamiltepec, localidad del estado de Oaxaca.
 Santiago Maravatío, municipio y localidad del estado de Guanajuato.
 Santiago Matatlán, localidad en el estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior.
 Santiago Miahuatlán, localidad del estado de Puebla.
 Santiago Papasquiaro, ciudad del estado de Durango.
 Santiago Sochiapan, localidad y municipio del estado de Veracruz.
 Santiago Tejúpam, localidad del estado de Oaxaca.
 Santiago Etla, localidad del estado de Oaxaca.
 Santiago Tepopula, localidad del municipio de Tenango del Aire, estado de México.
 Santiago Tequixquiac, cabecera del municipio de Tequixquiac en el estado de México.
 Santiago Tianguistenco, cabecera del municipio de Tianguistenco en el estado de México.
 Santiago Tilantongo, cabecera del municipio homónimo en el estado de Oaxaca.
 Santiago Tulantepec, cabecera del municipio homónimo en el estado de Hidalgo. 
 Santiago de Anaya, cabecera del municipio homónimo en el estado de Hidalgo. 
 Santiago Tepepa, localidad del municipio de Acaxochitlán, en el estado de Hidalgo.
 Santiago Tezontlale, localidad del municipio de Ajacuba, en el estado de Hidalgo.
 Santiago Tetlapayac, localidad del municipio de Almoloya, en el estado de Hidalgo.	
 Santiago Tlapacoya, localidad del municipio de Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo.
 Santiago Tlaltepoxco, localidad del municipio de Tepeji del Río de Ocampo, en el estado de Hidalgo.
 Santiago Tlautla, localidad del municipio de Tepeji del Río de Ocampo, en el estado de Hidalgo.
 Santiago Tlapanaloya, localidad del municipio de Tepeji del Río de Ocampo, en el estado de Hidalgo.
 Santiago Acayutlán, localidad del municipio de Tezontepec de Aldama, en el estado de Hidalgo.
 Santiago Tlajomulco, localidad del municipio de Tolcayuca, en el estado de Hidalgo.		
 Santiago Ixtlahuaca, localidad del municipio de Tasquillo, en el estado de Hidalgo.	
 Santiago Acapa, localidad del municipio de Tlahuiltepa, en el estado de Hidalgo.	
 Santiago Jaltepec, localidad del municipio de Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo.
 Santiago Tepeyahualco, localidad del municipio de Zempoala, en el estado de Hidalgo.
 Santiago Tulyehualco, localidad de la Delegación Xochimilco, en la Ciudad de México.
 Santiago Acahualtepec, localidad de la Delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México.
 Santiago Zapotitlán, localidad de la Delegación Tláhuac, en la Ciudad de México.
 Santiago Tuxtla, cabecera y municipio, en el estado de Veracruz.
 Santiago Yeche, localidad del municipio de Jocotitlán, estado de México.

 Panamá 
 Distrito de Santiago, distrito de la Provincia de Veraguas.
 Santiago de Veraguas, cabeza de la provincia de Veraguas.

 Perú 
 Distrito de Río Santiago, distrito de la provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas.
 Distrito de Santiago (Cuzco)
 Distrito de Santiago (Ica)
 Distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima.
 Provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad.

 Portugal 
 Santiago (Alcácer do Sal)
 Santiago (Armamar)
 Santiago (Seia)
 Santiago (Sesimbra)
 Santiago (Tavira)
 Santiago (Torres Novas)
 Santiago da Guarda, del concejo de Ansião.
 Santiago da Ribeira de Alhariz, del concejo de Valpaços.
 Santiago de Besteiros, concejo de Tondela.
 Santiago de Bougado, concejo de Trofa.
 Santiago de Candoso, concejo de Guimarães.
 Santiago de Carreiras, concejo de Vila Verde.
 Santiago de Cassurrães, concejo de Mangualde.
 Santiago de Figueiró, concejo de Amarante.
 Santiago de Litém, concejo de Pombal.
 Santiago de Montalegre, concejo de Sardoal.
 Santiago de Piães, concejo de Cinfães.
 Santiago de Riba-Ul, concejo de Oliveira de Azeméis.
 Santiago de Subarrifana, concejo de Penafiel.
 Santiago de Vila Chã, concejo de Ponte da Barca.
 Santiago do Cacém,  ciudad capital de concejo situada en la subregión de Alentejo Litoral, región de Alentejo.
 Santiago do Escoural, concejo de Montemor-o-Novo.
 Santiago dos Velhos, concejo de Arruda dos Vinhos.
 São Pedro e Santiago, concejo de Torres Vedras.
 Santiago Maior (Alandroal)
 Santiago Maior (Beja)
 Santiago Maior (Castelo de Vide)
 Vale de Santiago, concejo de Amarante.

República Dominicana 
 Santiago (República Dominicana), provincia.
 Santiago de los Caballeros, capital de la provincia anterior.
 Santiago Rodríguez (provincia)

 Venezuela Santiago de León de Caracas, capital del país.

 Desambiguación 
 Santiago Méndez
 Santiago Aguilar
 Santiago Alba
 Santiago Bueras
 Santiago Escobar
 Santiago Fernández
 Santiago García
 Santiago González
 Santiago de Liniers
 Santiago Martín
 Santiago Pérez
 Santiago Ramírez
 Santiago Silva
 Santiago Vázquez
 Santiago de Chuco

Orden Militar de Santiago 
 Orden de Santiago
 Cruz de Santiago

Personas 

 Santiago Ramón y Cajal, neurocientífico español, nacido en 1852;
 Santiago de Liniers, décimo virrey del virreinato del Río de la Plata, nacido en 1807;
 Santiago Bernabéu, futbolista español y dirigente deportivo de Real Madrid, nacido en 1895;
 Santiago Segura, actor y cineasta español, nacido en 1965;

Festividad 

 Fiesta de Santiago en Galicia es la fiesta de Santiago de Compostela. Realizado en el día nacional de la ciudad autónoma española de Galicia;
 Fiesta de Santiago el Verde, también conocido como día del Sotillo, fiesta muy popular en los siglos XVI y XVII en Madrid, España;
 Fiesta de Santiago (Sariego), llevado a cabo cada julio en la comunidad autónoma de Asturias, España;
 Fiesta de santiago o simplemente santiago, fiesta folclórica tradicional de la zona central en las regiones andinas del Perú, principalmente en Huancayo Junín;

Religión 
 Apóstol Santiago el Mayor, Santiago el de Zebedeo, Patrón de España.
 Apóstol Santiago el Menor, Santiago el de Alfeo.
 Santiago el Justo, frecuentemente identificado con Santiago el Menor.
 Camino de Santiago.
 Epístola de Santiago, parte del Nuevo Testamento.

Edificios religiosos 
 Catedral de Santiago, desambiguación.
 Iglesia de Santiago, desambiguación.

Además 
 Isla Santiago (Galápagos), Ecuador.
 Pico Santiago (California), Estados Unidos.
 Río Grande de Santiago, en México.

Argentina 
 Astillero Río Santiago
 Estación Río Santiago, estación ferroviaria en el partido de Ensenada, provincia de Buenos Aires.

Chile 
 Juegos Panamericanos Santiago 2023.
 Parque Metropolitano de Santiago.
 Metro de Santiago.
 Radio Santiago, emisora en Santiago de Chile.
 Radio Universidad de Santiago, emisora en Santiago de Chile.
 Planetario de la Universidad de Santiago.
 Universidad de Santiago de Chile.
 Club Hípico de Santiago.
 Estadio Nacional de Santiago.
 Club de Deportes Santiago Morning, club de fútbol.
 Club de Deportes Santiago Morning (femenino), club de fútbol femenino.
 Club de Deportes Santiago, extinto club de fútbol.
 Santiago National Football Club, extinto club de fútbol.